Dornauer ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa-Maria Dornauer, österreichische Triathletin
 Ludwig Dornauer (* 1953), österreichischer Schauspieler
 Philipp Dornauer (* 1992), österreichischer Film- und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Dornau